Desert Rose (in italiano rosa del deserto) si riferisce a:

 The Desert Rose Band – gruppo musicale statunitense
 Desert Rose – album di Chris Hillman del 1984
 Desert Rose – canzone di Eric Johnson del 1990
 Desert Rose – singolo di Sting del 2000